La vita è nostra o Antifona (Anthem), romanzo del 1938 di Ayn Rand
La vita è nostra (La vie est à nous), film del 1936 diretto da Jacques Becker, Jacques B. Brunius, Henri Cartier-Bresson, Jean-Paul Le Chanois, Maurice Lime, Jean Renoir, Pierre Unik e André Zwoboda
La vita è nostra (Claudia and David), film del 1946 diretto da Walter Lang